Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 954 dans le monde.

 Route nationale 954 en Belgique
  dans certains départements, en France